Alepidea parva är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Harold Compton. Alepidea parva ingår i släktet Alepidea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
parva